Golden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Golden Township (Michigan)
 Golden Township (Nebraska)
 Golden Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Golden Lake Township
 Golden Valley Township